Världsmästerskapet i curling för herrar 2021 avgjordes mellan den 2 och 11 april 2021 i Calgary i Kanada. Det var den 62:a upplagan av världsmästerskapen i curling för herrar.

Världsmästare blev Sverige (lag Niklas Edin) som i finalen slog Skottland (lag Bruce Mouat). Sverige tog därmed sitt tredje raka VM-guld. Schweiz (lag Peter de Cruz) tog brons.

Mästerskapet, som vanligen hålls varje år, blev det första sedan 2019 då 2020 års mästerskap, som var planerat att hållas i Glasgow i Skottland, ställdes in på grund av coronaviruspandemin. Ottawa stod ursprungligen som arrangörsort men till följd av pandemin flyttades mästerskapen till Calgary. Hela turneringen spelades utan publik.

De sex bäst placerade nationerna kvalificerade sig direkt till curlingturneringen vid de olympiska vinterspelen 2022 i Peking. Därmed blev Sverige, det ryska laget (kom att representera Ryska olympiska kommittén), Kanada, USA, Skottland (kom att representera Storbritannien) och Schweiz garanterade en OS-plats.

Regerande världsmästare från 2019 var Sverige (lag Niklas Edin), medan Kanada (lag Kevin Koe) och Schweiz (lag de Cruz) var regerande silver- respektive bronsmedaljör.

Deltagande nationer

Grundserie 
Alla tider anges i lokal tid (UTC –7).

Tabell 
 Kvalificerad till semifinal (plac. 1–2) Kvalificerad till kvartsfinal (plac. 3–6)

Resultatöversikt

Fredag 2 april 
Omgång 1, kl. 9:00.

Omgång 2, kl. 14:00.

Omgång 3, kl. 19:00.

Lördag 3 april 
Omgång 4, kl. 9:00.

Omgång 5, kl. 14:00.

Omgång 6, kl. 19:00.

Söndag 4 april 
Omgång 7, kl. 9:00.

Omgång 8, kl. 14:00.

Omgång 9, kl. 19:00.

Måndag 5 april 
Omgång 10, kl. 9:00.

Omgång 11, kl. 14:00.

Omgång 12, kl. 19:00.

Tisdag 6 april 
Omgång 13, kl. 9:00.

Omgång 14, kl. 14:00.

Omgång 15, kl. 19:00.

Onsdag 7 april 
Omgång 16, kl. 9:00.

Omgång 17, kl. 14:00.

Omgång 18, kl. 19:00.

Torsdag 8 april 
Omgång 19, kl. 9:00.

Omgång 20, kl. 14:00.

Omgång 21, kl. 19:00.

Fredag 9 april 
Omgång 22, kl. 9:00.

Omgång 23, kl. 14:00.

Slutspel

Kvartsfinaler 
Kvartsfinal 1, fredag 9 april kl. 19:00.

På grund av att deltagare i turneringen testats positivt för covid-19 sköts den andra kvartsfinalen och semifinalerna upp från lördag till söndag efter att samtliga deltagare i slutspelslagen testats negativt.

Kvartsfinal 2, söndag 11 april kl. 11:00.

Semifinaler 
Semifinal 1, söndag 11 april kl. 16:00.

Semifinal 2, söndag 11 april kl. 16:00.

Bronsmatch 
Söndag 11 april, kl. 21:00

Final 
Söndag 11 april, kl. 21:00

Vinnare

Referenser 

Curlingtävlingar
2021 i Kanada
Curling i Kanada
Internationella sportevenemang i Kanada
Sportåret 2021